Česká zbrojovka ist der Name folgender Unternehmen:

 Česká zbrojovka (Strakonice), Mischkonzern in Prag und Strakonice, Tschechien
 Česká zbrojovka (Uherský Brod), Mischkonzern in Uherský Brod, Tschechien